Geo Mommaerts, Belgisch kunstschilder
 Hendrik Mommaerts, Belgisch ingenieur en Vlaams activist

Nederlandse of Vlaamse achternaam